Ayelet () ist ein hebräischer weiblicher Vorname, der erst im modernen Hebräisch aufkam. Er hat die Bedeutung „Hinde, Hirschkuh“.

Namensträgerinnen 

 Ayelet Bargur (* 1969), US-amerikanische Filmregisseurin 
 Ayelet Rose Gottlieb (* 1979), israelische Jazzsängerin
 Ayelet Gundar-Goshen (* 1982), israelische Schriftstellerin
 Ayelet Menahemi (* 1963), israelische Filmregisseurin, Produzentin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Ayelet Nahmias-Verbin (* 1970), israelische Politikerin der Arbeitspartei
 Ayelet Ohayon (* 1974), israelische Fechterin
 Ajelet Schaked (* 1976; auch Ayelet Shaked geschrieben), israelische Politikerin
 Ayelet Waldman (* 1964), israelisch-amerikanische Schriftstellerin
 Ayelet Zurer (* 1969),  israelische Schauspielerin

Einzelnachweise 

Hebräischer Personenname
Weiblicher Vorname